Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, перемігши у фіналі Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова з рахунком. Це був їх 8-й підряд титул на турнірах Великого шолома в парному розряді.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main draw , ITFTennis.com.

Жінки, парний розряд
1985 у жіночому тенісі